Roztoky può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Roztoky, città del distretto di Praha-západ (Boemia Centrale)
Roztoky, comune del distretto di Rakovník (Boemia Centrale)
Roztoky u Jilemnice, comune del distretto di Semily (Liberec)
Roztoky u Semil, comune del distretto di Semily (Liberec)

Slovacchia
Roztoky, comune del distretto di Svidník (Prešov)